Чемпионат Европы по самбо 2016 года проходил в Казани 12-16 мая во Дворце единоборств «Ак Барс».

Медалисты

Мужчины

Женщины

Боевое самбо

Командные результаты

Спортивное самбо, женщины 
 ;
 ;
 ;

Спортивное самбо, мужчины 
 ;
 ;
 ;

Боевое самбо 
 ;
 ;
 ;

Ссылки 
 
 
 

Чемпионаты Европы по самбо
2016 год в самбо
Май 2016 года
Международные спортивные соревнования в Казани
Спорт в России в 2016 году
самбо
Международные соревнования по самбо в России
Чемпионаты Европы в России
2016 год в Татарстане